Die 2. divisjon 1971 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Insgesamt 30 Mannschaften wurden in vier Gruppen eingeteilt. In den Gruppen A und B spielten jeweils acht Teams, die nicht aus dem Norden des Landes kamen. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf. Die Letztplatzierten beider Gruppen stiegen direkt in die 3. divisjon ab, die beiden Vorletzten spielten den dritten Absteiger aus.

In den Distriktgruppe IX–X spielten acht Mannschaften aus den Provinzen Nordland, Helgeland und Troms, sowie sechs Teams aus der Provinz Finnmark im Distrikt XI. Die beiden Sieger qualifizierten sich für das nordnorwegische Finale. Der Tabellenerste aus dem Distrikt IX–X stieg in die 1. Divisjon auf. Der Gewinner aus dem Distrikt XI war nicht aufstiegsberechtigt.

Gruppe A

Gruppe B

Relegation 

|}
Aurskog musste absteigen.

Distrikt IX–X

Distrikt XI

Finale Nordnorwegen 

|}

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1971
1971